WLG steht für:
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe eines Dämmstoffes
 Flughafen Wellington (IATA-Code), Flughafen in Neuseeland
 Air Volga (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

WLG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald (für Wolgast)

wlg steht für:
 Kunbarlang (ISO-639-3-Code), eine der Macro-Gunwinyguan-Sprachen

Abkürzung